HMS Greyhound (1773) — 28-пушечный фрегат 6 ранга Королевского флота. Двенадцатый британский корабль, названный Greyhound.

Постройка 
Проект Mermaid был выполнен Слейдом в 1760-е годы, как уменьшенное повторение трофейного французского L’Abenakise, так называемой demi-batterie, взятой в 1757 году. Проект был возрожден в ответ на Фолклендский кризис (1770). Первые два фрегата этой группы, включая Greyhound, были заложены в тот же месяц, когда Слейд умер.

Заказан 25 декабря 1770 года. Заложен в феврале 1771 года. Спущен на воду 20 июля 1773 года на частной верфи Henry Adams в Баклерс Хард. Достроен с октября 1775 по 9 января 1776 года на королевской верфи в Портсмуте.

Служба 
Участвовал в Американской революционной войне.

1775 — вступил в строй в октябре, капитан Арчибальд Диксон (), командовал до 1780 года.

1776 — 5 апреля ушел в Северную Америку. 

1779 — март-май, оснащение и обшивка медью в Ширнесс; 4 июня снова ушел в Северную Америку; 19 июля взял американский приватир American Revenue; 21 июля-14 августа был под Пенобскотом; 3 августа взял приватир Nancy; 25 декабря с конвоем ушел в Вест-Индию.

1780 — 17 апреля был при Мартинике; 15-19 мая был в стычках с де Грассом; сентябрь, с эскадрой Родни ушел в Нью-Йорк; 4 октября взял американский приватир Revenge.

1781 — капитан Уильям Фокс (); 9 июня вышел (из Англии) для сопровождения конвоя на Порто; 16 августа разбился на мели Саут-Сэнд у города Дил (Даунс).

Примечания

Литература 
 Clowes, William Laird, et al. The Royal Navy: a history from the earliest times to the present, Vol. III−IV. London: Sampson Low, Marston & Co. 1898−1899.
 Winfield, Rif. British Warships in the Age of Sail 1714−1792: Design, Construction, Careers and Fates. London-St.Paul: Seaforth, 2007. ISBN 978-1-84415-700-6

Ссылки 
 Ships of the Old Navy

Greyhound (1773)